{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (59901) - || 1999 RA145 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59902) - || 1999 RJ147 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59903) - || 1999 RO148 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59904) - || 1999 RR149 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59905) - || 1999 RB151 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59906) - || 1999 RR151 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59907) - || 1999 RM152 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59908) - || 1999 RS154 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59909) - || 1999 RK155 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59910) - || 1999 RA156 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59911) - || 1999 RD156 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59912) - || 1999 RU156 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59913) - || 1999 RB157 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59914) - || 1999 RX157 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59915) - || 1999 RF159 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59916) - || 1999 RT159 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59917) - || 1999 RC161 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59918) - || 1999 RF161 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59919) - || 1999 RP161 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59920) - || 1999 RO162 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59921) - || 1999 RM163 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59922) - || 1999 RY164 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59923) - || 1999 RY165 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59924) - || 1999 RN167 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59925) - || 1999 RR172 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59926) - || 1999 RD173 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59927) - || 1999 RP173 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59928) - || 1999 RG174 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59929) - || 1999 RK174 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59930) - || 1999 RE176 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59931) - || 1999 RZ179 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59932) - || 1999 RY181 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59933) - || 1999 RQ186 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59934) - || 1999 RU186 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59935) - || 1999 RR187 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59936) - || 1999 RJ188 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59937) - || 1999 RH189 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59938) - || 1999 RQ190 ||10 september 1999 || LINEAR
|-
| (59939) - || 1999 RW192 ||13 september 1999 || LINEAR
|-
| (59940) - || 1999 RT197 ||8 september 1999 || LINEAR
|-
| (59941) - || 1999 RX197 ||8 september 1999 || LINEAR
|-
| (59942) - || 1999 RZ197 ||8 september 1999 || LINEAR
|-
| (59943) - || 1999 RH198 ||9 september 1999 || LINEAR
|-
| (59944) - || 1999 RJ199 ||8 september 1999 || LINEAR
|-
| (59945) - || 1999 RH202 ||8 september 1999 || LINEAR
|-
| (59946) - || 1999 RG205 ||8 september 1999 || LINEAR
|-
| (59947) - || 1999 RV205 ||8 september 1999 || LINEAR
|-
| (59948) - || 1999 RX213 ||13 september 1999 || Spacewatch
|-
| (59949) - || 1999 RL215 ||3 september 1999 || LONEOS
|-
| (59950) - || 1999 RA220 ||4 september 1999 || LONEOS
|-
| (59951) - || 1999 RZ220 ||5 september 1999 || LONEOS
|-
| (59952) - || 1999 RG222 ||7 september 1999 || LONEOS
|-
| (59953) - || 1999 RB226 ||4 september 1999 || CSS
|-
| (59954) - || 1999 RP226 ||5 september 1999 || CSS
|-
| (59955) - || 1999 RX226 ||5 september 1999 || CSS
|-
| (59956) - || 1999 RR230 ||8 september 1999 || CSS
|-
| (59957) - || 1999 RH231 ||8 september 1999 || CSS
|-
| (59958) - || 1999 RJ231 ||8 september 1999 || CSS
|-
| (59959) - || 1999 RV233 ||8 september 1999 || CSS
|-
| (59960) - || 1999 RY233 ||8 september 1999 || CSS
|-
| (59961) - || 1999 RZ233 ||8 september 1999 || CSS
|-
| (59962) - || 1999 RL234 ||8 september 1999 || CSS
|-
| (59963) - || 1999 RZ234 ||8 september 1999 || CSS
|-
| (59964) - || 1999 RM235 ||8 september 1999 || CSS
|-
| (59965) - || 1999 RJ236 ||8 september 1999 || CSS
|-
| (59966) - || 1999 RS238 ||8 september 1999 || CSS
|-
| (59967) - || 1999 RP240 ||11 september 1999 || LONEOS
|-
| (59968) - || 1999 RC241 ||11 september 1999 || LONEOS
|-
| (59969) - || 1999 RV246 ||4 september 1999 || CSS
|-
| (59970) - || 1999 RZ246 ||4 september 1999 || LONEOS
|-
| (59971) - || 1999 RP247 ||5 september 1999 || LONEOS
|-
| (59972) - || 1999 RL248 ||7 september 1999 || CSS
|-
| (59973) - || 1999 RY252 ||8 september 1999 || LINEAR
|-
| (59974) - || 1999 RM254 ||8 september 1999 || CSS
|-
| (59975) - || 1999 SE || 16 september 1999 || K. Korlević
|-
| (59976) - || 1999 SU4 ||29 september 1999 || CSS
|-
| (59977) - || 1999 SD5 ||30 september 1999 || LINEAR
|-
| (59978) - || 1999 SR5 ||30 september 1999 || LINEAR
|-
| (59979) - || 1999 SV5 ||30 september 1999 || LINEAR
|-
| (59980) - || 1999 SG6 ||30 september 1999 || LINEAR
|-
| (59981) - || 1999 SZ6 ||29 september 1999 || LINEAR
|-
| (59982) - || 1999 SF9 ||29 september 1999 || LINEAR
|-
| (59983) - || 1999 SN10 ||29 september 1999 || A. van Staden
|-
| (59984) - || 1999 SZ10 ||30 september 1999 || CSS
|-
| (59985) - || 1999 SN11 ||30 september 1999 || CSS
|-
| (59986) - || 1999 SE15 ||29 september 1999 || CSS
|-
| (59987) - || 1999 SG16 ||29 september 1999 || CSS
|-
| (59988) - || 1999 SH16 ||29 september 1999 || CSS
|-
| (59989) - || 1999 SL16 ||29 september 1999 || CSS
|-
| (59990) - || 1999 SA17 ||30 september 1999 || CSS
|-
| (59991) - || 1999 SP18 ||30 september 1999 || LINEAR
|-
| (59992) - || 1999 SZ18 ||30 september 1999 || LINEAR
|-
| (59993) - || 1999 SL20 ||30 september 1999 || LINEAR
|-
| (59994) - || 1999 SH22 ||30 september 1999 || LINEAR
|-
| (59995) - || 1999 SP24 ||30 september 1999 || CSS
|-
| (59996) - || 1999 TZ || 1 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (59997) - || 1999 TN1 ||1 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (59998) - || 1999 TS2 ||2 oktober 1999 || C. W. Juels
|-
| (59999) - || 1999 TP3 ||3 oktober 1999 || D. K. Chesney
|-
| 60000 - Nacions Unides|| 1999 TZ3 ||2 oktober 1999 || L. Šarounová|}

Planetoïdenlijsten